Hermann Kratz ist der Name von

 Hermann Kratz (Frankfurt) (nachgewiesen 1848–1866), Mitglied der „Constituierenden Versammlung“ der Freien Stadt Frankfurt
 Hermann Kratz (1865–1943), Kreisrat, Ministerialbeamter und Richter im Großherzogtum und Volksstaat Hessen
 Hermann Kratz (Fussballspieler) (nachgewiesen 1905), Schweizer Fussball-Nationalspieler, Young Fellows Zürich